Ray Copeland ist der Name folgender Personen:
 Ray Copeland (1914–1993), US-amerikanischer Serienmörder, siehe Ray und Faye Copeland
 Ray Copeland (Jazzmusiker) (1926–1984), US-amerikanischer Jazzmusiker